Trois navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Corpus Christi''' :
 L' est une frégate de classe Tacoma ;
 L' est un sous-marin de classe Los Angeles ;
 L' est le nouveau nom du  à partir de 1963.

Corpus Christi